Salzberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Salzberg (Berchtesgaden), Gemarkung, ehemalige Gemeinde im Berchtesgadener Tal
 Salzberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Salzberg Dürrnberg, Ortsteil der Stadt Hallein, Tennengau, Salzburg
 Salzberg (Gemeinde Hallstatt), Katastralgemeinde im Salzkammergut, Oberösterreich
 Salzberg (Neuenstein), Ortsteil von Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Salzberg, deutscher Name von Bochnia, Stadt in Polen

Berge:
 Salzberg (Tuval), Mittelalterliche Bezeichnung für den Berchtesgadener und den Halleiner Salzberg bis ins 19. Jahrhundert gebräuchlich
 Salzberg (Thüringer Wald) (866 m), Nebengipfel des Großen Eisenbergs im Thüringer Wald bei Suhl, Thüringen
 Salzberg (798 m), deutscher Name des Kołowrót (Schlesische Beskiden) in den Schlesischen Beskiden, Polen
 Salzberg (Spessart) (über 500 m), Sporn der Schindershöh bei Heinrichsthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Salzberg (Harz) (394,4 m), Berg im Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Salzberg (Sulmer Bergebene) (300,5 m), Ausleger der Sulmer Bergebene bei Affaltrach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Salzberg (Hallein), Ortsteil Bad Dürrnberg, Tennengau, Land Salzburg
 Hallstätter Salzberg, Bergwerk und archäologische Ausgrabungsstätte bei Hallstatt, siehe Hallstatt (Archäologie)
 Bad Ischler Salzberg, Bergwerk und archäologische Fundstätte im Salzkammergut
 Haller Salzberg, Salzbergwerk bei Hall in Tirol, siehe Halltal #Der Haller Salzberg
 Salzberg, Weinlage bei Eschenau, siehe Obersulm #Weinbau
 Salzberg und Heugrund, Naturschutzgebiet in Bayern

Salzberg ist Familienname folgender:
 Frida Salzberg-Heins (1893–1993), deutsche Lehrerin
 Max Salzberg (1882–1954), Philologe, Privatlehrer und Schriftsteller
 Sharon Salzberg, US-amerikanische Lehrerin des Buddhismus

Siehe auch:
 Obersalzberg, Ortsteil von Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Salzbergen, Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Saltzberg
 Salzburg (Begriffsklärung)
 Salzenberg